Escalos pode-se referir ao nome de duas freguesias de Castelo Branco:
 Escalos de Baixo;
 Escalos de Cima;

Desambiguação